Неефективност може да се отнася до:

 Икономическа неефективност
 Неефективност на Парето
 Производствена неефективност